Василий Васильевич Сыса (4 марта 1985, Челябинск, СССР) — бывший российский хоккеист, выступавший на позиции защитника. Воспитанник челябинского «Трактора».

Биография

Статистика

Ссылки 
 Статистика на сайте r-hockey.ru
 Статистика на официальном сайте ХК Лада Тольятти
 Профиль на официальном сайте ВХЛ

Хоккеисты России
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК «Молот-Прикамье»
Игроки ХК «Дизель»
Игроки ХК «Торос»
Игроки ХК «Ермак»
Игроки ХК «Казахмыс»
Игроки ХК «Сарыарка»
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК «Алматы»
Игроки ХК «Астана»